Juan I, burgrave de Núremberg (ca.1279-1300) fue miembro de la casa de Hohenzollern y fue burgrave de Núremberg desde 1297 hasta su muerte. Era hijo del burgrave Federico III de Nuremberg y de su segunda esposa, Helena de Sajonia (m. 1309).

Juan I se casó en 1297 con Inés de Hesse (fallecida en 1335), hija de Enrique I de Hesse. Gobernó el burgraviato de Núremberg junto con su hermano menor Federico IV. Después de que Juan I muriera sin hijos en 1300, Federico IV gobernó solo.

Ancestros

Véase también 
 Casa de Hohenzollern

Bibliografía 
 M. Spindler, A. Kraus: Geschichte Frankens bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, Munich, 1997,

Enlaces externos 

Burgraves de Núremberg del siglo XIII (casa de Hohenzollern)